Појам Битка код Хадријанопоља може да се односи на:

 Битка код Хадријанопоља (313), Римски грађански рат
 Битка код Хадријанопоља (324), Константин Велики против Ликинија
 Битка код Хадријанопоља, део Готског рата
 Битка код Хадријанопоља (718), Византијско-бугарски ратови
 Опсада Адријанопоља (813), Византијско-бугарски ратови
 Битка код Хадријанопоља (1003), Византијско-бугарски ратови
 Битка код Хадријанопоља (1205), Бугарско-латински ратови
 Битка код Адријанопоља (1254), Византијско-бугарски ратови
 Битка код Хадријанопоља (1355)
 Опсада Хадријанопоља (1912), Први балкански рат
 Битка код Хадријанопоља (1913), Други балкански рат